Arthez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arthez-de-Béarn, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Arthez-d'Asson, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,